Рекена ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рекена-Утьель. Занимает площадь 814,2 км². Население 21 448 человек (на 2010 год).

Центр винодельческой зоны Утьель-Рекена, которая специализируется на винограде сорта бобаль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт мэрии

Муниципалитеты Валенсии